Пётр Петрович Кагыкин (1912—1951) — советский воин-артиллерист в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (15.05.1946). Сержант.

Биография 
Пётр Кагыкин родился 12 (по новому стилю — 25) ноября 1912 года в селе Волчно-Бурлинское (ныне — Крутихинский район Алтайского края). Получил начальное образование, после чего работал подручным у сельского плотника, а позднее — плотником на строительстве Кузнецкого металлургического комбината. Когда комбинат был построен, Кагыкин стал работать на нём разливщиком металла. В 1933—1936 годах он проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1939 году Кагыкин переехал в село Ленинское Еврейской автономной области Хабаровского края. 

В июне 1941 года он повторно был призван на военную службу. Первоначально служил в пограничных войсках на Дальнем Востоке: командир отделения в 63-м Биробиджанском пограничном отряде Дальневосточного пограничного округа.

Летом 1942 года добровольно вызвался отправиться на фронт. С октября 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал на Брянском, Центральном, 1-м Белорусском фронтах. Сначала воевал стрелком, затем первым номером расчёта противотанкового ружья в одной из стрелковых дивизий. В 1943 году был ранен. После госпиталя зачислен в 1955-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк 40-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады, в котором воевал до конца войны. Участвовал в битве на Курской дуге, Орловской операции, битве за Днепр, освобождении Белорусской ССР, Польши, боях в Германии. В боях два раза был ранен. 

В апреле 1945 года заместитель командира орудия 1955-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 40-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта сержант Пётр Кагыкин особо отличился во время штурма Берлина. 28 апреля 1945 года, находясь в составе штурмовой группы, Кагыкин одним из первых переправился через реку Шпрее. Во время боёв на берлинских улицах в этот день он уничтожил 2 немецких фаустника и одного автоматчика. При штурме рейхстага 30 апреля 1945 года в составе одной из штурмовых групп при очищении подвала от противника лично уничтожил автоматным огнём 12 солдат и захватил 6 пленных. Затем  он вместе с группой бойцов водрузил красный флаг над рейхстагом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» сержант Пётр Кагыкин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 8966.

В декабре 1945 года П. Кагыкин был демобилизован, после чего вернулся в Ленинское. Позднее из-за тяжелой болезни переехал в Москву, но жизнь спасти ему врачи не смогли. Герой скончался 25 декабря 1951 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.

Был также награждён орденами Красной Звезды (21.01.1944) и Славы 3-й степени (27.10.1944), рядом медалей.

Память 
 В честь Петра Кагыкина названы улицы на его малой Родине в селе Волчно-Бурлинском Алтайского края и в Ленинском Еврейской АО.
 15 мая 1975 года постановлением Совета Министров СССР пограничной заставе «Ленинская» в Дальневосточном пограничном округе присвоено имя Героя. На заставе установлен бюст Героя и создан уголок его памяти. 
 В 2015 году его имя было увековечено на отдельном гранитном пилоне Аллеи Героев в Сквере Победы в Биробиджане, а также на мемориале в Хабаровске.

Примечания

Литература 
 
 Бессменные часовые. — Москва, 1983.
 Всё о Еврейской автономной области: справочно-экономический сборник. — Биробиджан, 1997. – С.133.
 Герои Отечества. — Москва, 2004.
 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации — кузбассовцы, участники Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). — Кемерово, 2007. — С.88-89.
 Звенигородский Л. На берегах Биры и Биджана. — Хабаровск, 1981. – С.319-326.
 Их именами назвали заставы. — Алма-Ата, 1979.
 Кукин В. Ради жизни на земле. — М., 1996. – С.251-260.
 Пограничная служба России. Энциклопедия. Биографии. — Москва, 2008.
 Подвиг их бессмертен. — Биробиджан, 1995. – С.11.
 Подвиги их бессмертны. — 2-е изд., испр. и доп. — Хабаровск, 1985. – С.57-58.

Ссылки 
 
 П. П. Кагыкин на портале «Знаменитые новокузнечане».
 Он водружал Знамя Победы над Рейхстагом! (имеется большое количество фотографий Героя)

Пограничники СССР
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Водрузившие красное знамя над Рейхстагом
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Персоналии:Новокузнецк